Голубовка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Голубовка — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Голубовка — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.
 Голубовка — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Голубовка — село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Голубовка — исчезнувшее село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Голубовка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Голубовка — деревня в Хомутовском районе Курской области.
 Голубовка — деревня в Убинском районе Новосибирской области, упразднена в 2005 г.
 Голубовка — деревня в Русско-Полянском районе Омской области.
 Голубовка — село в Седельниковском районе Омской области.
 Голубовка — село в Дальнереченском районе Приморского края.
 Голубовка — село в Партизанском районе Приморского края.
 Голубовка — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Голубовка — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Голубовка — село в Барском районе Винницкой области.
 Голубовка — село в Жмеринском районе Винницкой области.
 Голубовка — село в Калиновском районе Винницкой области.
 Голубовка — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Голубовка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Голубовка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Голубовка — село в Бахмутском районе Донецкой области.
 Голубовка — село в Коростышевском районе Житомирской области.
 Голубовка — село в Ружинском районе Житомирской области.
 Голубовка — село в Кременском районе Луганской области.
 Голубовка — село в Лебединском районе Сумской области.
 Голубовка — село в Середино-Будском районе Сумской области.
 Голубовка — село в Боровском районе Харьковской области.
 Голубовка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Голубовка — село в Купянском районе Харьковской области.
 Голубовка — село в Прилукском районе Черниговской области.
 Голубовка — село в Репкинском районе Черниговской области.
 Голубовка — с 2016 года название города Кировск в Луганской области присвоенное в рамках кампании по декоммунизации. Решение не признано местными фактическими властями самопровозглашённой Луганской Народной Республики.